Остриков - фамилия:

 Остриков, Александр Леонтьевич — российский военачальник, заместитель командующего Черноморским флотом ВМФ России, генерал-майор.
 Остриков, Андрей Александрович (род. 1987) — российский регбист.
 Остриков, Владимир Николаевич (род. 1976) — белорусский футболист.
 Остриков, Николай Миронович (род. 1925) — полный кавалер ордена Славы.
 Остриков, Сергей (1982—2017) — белорусский преступник, расстрелянный в 2017 году.

См. также 
 Остриковка
 Остриров